Coal kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Coal,

Indonesien 

 Desa Coal, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar